Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет 2016 — 16-е первенство Европы среди девушек до 20 лет, который прошёл с 9 по 17 июля 2016 года на трёх аренах португальского города Матозиньюш. В чемпионате принимают участие 16 национальных сборных, разделённых на 4 группы. В шестой раз победителем Европы стала сборная Испании.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров команды составляют сетку плей-оффа с 1/8 финала и разыгрывают медали чемпионата.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

Квалификационные матчи за 9 — 16-е места

Матчи за 13 — 16-е места

Матчи за 9 — 12-е места

1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Полуфинал

Классификационные матчи

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Цецилия Зандаласини
  Лаура Кеведо
  Джулия Аллеманд
  Раиса Мусина
  Александра Црвендакич

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14.   Дивизион «В»
 15.   Дивизион «В»
 16.   Дивизион «В»

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 18 лет) 2016
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 16 лет) 2016
 Чемпионат мира по баскетболу 2016 (девушки до 17 лет)

Примечания

Ссылки 
 

2016
2016 год в баскетболе